Voces es el plural de voz. Puede referirse a:

Literatura 
 Voces (pito otra vez), relato corto de Octavia E. Butler
 Voces (pito), principal recopilación de los breves poemas realizados en la primera mitad del siglo XX por el poeta italoargentino Antonio Porchia.

Referencias

Lugares 
 Voces (Borrenes), localidad perteneciente al municipio de Borrenes, en la provincia de León, España.

Música 
 Voces, en música, una forma de nombrar a las melodías (en contrapunto, música coral, etc.).

Prensa 
 Voces, semanario de izquierda uruguayo.

Teatro 
 Voces

Televisión 
 Voces (Serie de TV), miniserie con guion de Enrique Papatino, basada en textos de Eduardo Galeano, Osvaldo Bayer y Norberto Galasso, emitida por TV Pública de Argentina.
 Voces (programa de televisión), programa de Canal 13C de la televisión chilena.
 Voces anónimas, programa de televisión uruguayo emitido por Teledoce.

Cine 
 Voces, película española de 2020.